2-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в городах Корнвол, Шикутими, Квебек, Монреаль и Халл с 22 декабря 1977 года по 3 января 1978 года. Формат турнира был изменен, на первом этапе в двух группах выявляли сборные, которые сыграют в чемпионской группе, а неудачники обнаружат «лишнего». Сборные, занявшие первое и второе место, играли в финальном матче, победитель становился чемпионом мира. Победу одержали хоккеисты сборной СССР, 2 место заняла сборная Швеции. Бронзовые медали достались сборной Канады.

Группа A 
Предварительный раунд

Финальный раунд 

, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Финал 
 3 января 1978  —  5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Александр Тыжных
 Защитник:  Вячеслав Фетисов
 Нападающий:  Уэйн Гретцки

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Александр Тыжных
 Защитники:  Вячеслав Фетисов —  Ристо Силтанен
 Нападающие:  Антон Штястны —  Уэйн Гретцки —  Матс Нэслунд

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1977 год в хоккее
Декабрь 1977 года
Январь 1978 года
Спорт в Канаде в 1977 году
Спорт в Канаде в 1978 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Международные спортивные соревнования в городе Квебек
Международные спортивные соревнования в Монреале
Чемпионаты мира в Канаде